Pigmalione  – personaggio della mitologia greca
Pigmalione di Tiro  – fratello della regina Didone, fondatrice di Cartagine
Pigmalione I – re di Tiro nel XII secolo a.C.
Pummay o Pigmalione – divinità fenicia e punica
Pigmalione  – commedia di George Bernard Shaw
Pigmalione  – film di Anthony Asquith e Leslie Howard
Il Pigmalione  – opera di Gaetano Donizetti
Il Pigmalione  – opera di Luigi Cherubini
Pigmalione  – opera di Jean-Jacques Rousseau
Effetto Pigmalione  – esperimento di psicologia sociale, noto anche come "la profezia che si autoavvera"

Voci correlate 

 Pygmalion
 Pummay